Le terme ligne A est utilisée pour désigner un grand nombre de lignes de transports en commun :

Bus à haut niveau de service 
 Ligne A du Mettis de Metz

Métro 
 Ligne A du métro de Buenos Aires
 Ligne A du métro de Los Angeles
 Ligne A du métro de Lyon
 Ligne A du métro de Mexico
 Ligne A du métro de New York
 Ligne A du métro de Prague
 Ligne A du métro de Rennes
 Ligne A du métro de Rome
 Ligne A du métro de Rotterdam
 Ligne A du métro de Toulouse

Tramway 
 Ligne A du tramway d'Angers
 Ancienne ligne A du tramway vicinal de Bruxelles
 Ligne A du tramway du Havre
 Ligne A du tramway de Bilbao
 Ligne A du tramway de Bordeaux
 Ligne A du TVR de Caen
 Ancienne ligne A du tramway de Cherbourg
 Ligne A du tramway de Clermont-Ferrand
 Ancienne ligne A du tramway de Douai
 Ligne A du tramway de Grenoble
 Ancienne ligne A du tramway de Lille
 Ligne A du tramway d'Orléans
 Ligne A du tramway de Reims
 Ligne A du tramway de Strasbourg
 Ligne A du tramway de Tours

Voies ferrées 
 Ligne A du RER d'Île-de-France

Voir aussi 
  

A